Dernières Nouvelles, album de la chanteuse française Guesch Patti (2000) ;
 Dernières Nouvelles d'Alsace, quotidien régional d'information français en Alsace (1877–) ;
 Dernières Nouvelles de l'Au-delà, roman de l'écrivain français Frédérick Tristan (2007) ;
 Dernières Nouvelles du cosmos, film documentaire français réalisé par Julie Bertuccelli (2016).